Śliwiński (masculin) et Śliwińska (féminin) sont des noms de famille d'origine polonaise. Ils peuvent faire référence à :

 (1939–2009), personnalité religieuse polonaise d'Elbląg,
Artur Śliwiński (1877–1953), premier ministre de Pologne,
Ewa Śliwińska (1993- ), sportive,
 (1982- ), mannequin de Chicago,
 (1865-?), musicien polonais,
Michał Śliwiński (1970- ), sportif.
Renata Śliwińska (1996-), sportive.

Voir aussi